Der Alexander-Zinn-Preis erinnert an den Gründer und ersten Leiter der 1922 gegründeten Staatlichen Pressestelle in Hamburg, Staatsrat Alexander Zinn, und wird verliehen als:
 Alexander-Zinn-Preis (Literaturpreis), von 1964 bis 1993 von der Stadt Hamburg (seit 1995 Hubert-Fichte-Preis)
 Alexander-Zinn-Preis (Journalistenpreis), seit 1965 von der Stadt Hamburg